Органоид:
 То же, что органелла
 Орган, выращенный в искусственных условиях